Мейтаун:

Мейтаун — місто, штат Алабама
 Мейтаун — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Мейтаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Мейтаун — невключена територія в штаті Флорида